

Кранделл — місто, штат Індіана
 Кранделл — місто, штат Техас